Черчивенто () —  коммуна в Италии, располагается в регионе Фриули-Венеция-Джулия, в провинции Удине.

Население составляет 737 человек (2008 г.), плотность населения составляет 51 чел./км². Занимает площадь 15 км². Почтовый индекс — 33020. Телефонный код — 0433.

Покровителем коммуны почитается святитель Мартин Турский, празднование 11 ноября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
Официальный сайт: http://www.comune.cercivento.ud.it/

Ссылки 
Официальный сайт населённого пункта 
Национальный институт статистики 
Национальный институт статистики